У́лица три́дцать лет Октября́ или  У́лица тридцатиле́тия Октября́ — названия улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 

 Улица 30 лет Октября — улица в Гомеле

Россия 

 Улица 30 лет Октября — улица в Алапаевске Свердловской области.
 В Воронеже:
 Улица 30 лет Октября
 Улица 30 лет Октября (село Боровое)
 Улица 30 лет Октября — улица в селе Жаворонки Одинцовского района Московской области.
 В Ижевске:
 Улица 30 лет Октября;
 Улица 30 лет Октября — прежнее название улицы Оружейника Драгунова.
 Улица 30 лет Октября — улица в Ишиме Тюменской области.
 Улица 30 лет Октября — улица в Калаче Воронежской области.
 Улица 30 лет Октября — улица в Красноуральске Свердловской области.
 Улица 30 лет Октября — улица в Липецке.
 Улица 30 лет Октября — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица 30 лет Октября — улица в Нижних Сергях Свердловской области.
 Улица 30 лет Октября — улица в Новосибирске.
 Улица 30 лет Октября — улица в посёлке Новоуткинске Первоуральска Свердловской области.
 Улица 30-летия Октября — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица 30 лет Октября — улица в Семилуках Воронежской области.
 Улица 30 лет Октября — улица в Сысерти Свердловской области.
 Улица 30 лет Октября — улица в Ухте Республики Коми.
 Улица 30 лет Октября — улица в Челябинске.

Украина 

 Улица 30-летия Октября — прежнее название улицы Леси Украинки в пгт Новоалексеевке Херсонской области.
 Улица 30-летия Октября — улица в Новомосковске Днепропетровской области.
 Улица 30-летия Октября — прежнее название Скифской улицы в Подольске Одесской области.
 Улица 30-летия Октября — прежнее название улицы Пилипа Орлика в Прилуках Черниговской области.

См. также 

 Улица Октября
 Переулок 30-летия Октября — пржнее название переулка Пилипа Орлика в Прилуках Черниговской области
 Проезд 30 лет Октября — проезд в Воронеже